Américo Montanarini – cestista brasiliano
 Giulia Montanarini – attrice, showgirl, ex modella ed ex nuotatrice italiana
 Luigi Montanarini – pittore italiano